Big Horn County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Big Horn County Courthouse (Montana)
 Big Horn County Courthouse (Wyoming)